Zlatno est une commune slovaque du district de Poltár ;
 Zlatno est une commune slovaque du district de Zlaté Moravce.